«Джи́перс Кри́перс» () — фильм ужасов 2001 года режиссёра Виктора Сальвы. Совместное производство Германии и США. Главные роли в фильме исполнили Джина Филипс, Джастин Лонг и Джонатан Брек. В 2003 году вышло продолжение фильма — «Джиперс Криперс 2». В 2017 году - Джиперс Криперс 3. В 2022 году вышел Джиперс Криперс: Возрождённый от режиссёра Вуоренсола, Тимо

В центре сюжета фильма история борьбы двух молодых людей, Дэрри и его сестры Триш с кровожадным монстром, питающимся людьми, по имени Крипер, который выходит на охоту каждую 23-ю весну.

Предпремьерный показ фильма состоялся 20 июля 2001 года на международном кинофестивале в Мюнхене. В США картина вышла на экраны 31 августа, а в России — 18 октября 2001 года. На производство картины было затрачено 10 миллионов долларов, а общемировые сборы составили более 59 миллионов долларов. На DVD фильм был выпущен 8 января 2002 года. Финал картины пострадал из-за сокращений бюджета, которые составили 1 миллион долларов. Заключительная сцена была запечатлена в урезанном формате и не так, как предусматривал режиссёр.

Сюжет 
Дэрри и его сестра Триш едут в автомобиле на каникулы к матери. Неожиданно для них, машину Триш нагоняет грузовик, он сигналит и наконец обгоняет, напугав их. Проезжая мимо заброшенной церкви, они видят тот самый грузовик, а рядом с ним замечают фигуру человека в тёмном плаще и шляпе, который сбрасывает в трубу большие окровавленные свёртки. Поняв, что его заметили, незнакомец садится в свой ржавый грузовик и начинает преследовать испуганных Дэрри и Триш. Когда Дэрри сворачивает в поле, он оставляет их в покое. Заинтригованный Дэрри уговаривает свою сестру вернуться к церкви и узнать, что сбрасывали в трубу. Они возвращаются, и Дэрри пытается заглянуть в подвал через трубу, но испугавшаяся крыс Триш, отпускает брата, и он скатывается вниз по трубе. Дэрри приземляется в тёмном подвальном помещении возле свёртка, который неожиданно начинает шевелиться. Дэрри вскрывает свёрток и видит в нём молодого парня, который умирает у него на руках.

В подвале он видит грубо прикреплённые к потолку и стенам сотни обезображенных человеческих трупов. Многие из тел разрезаны, вскрыты, разрублены, а их части снова пришиты друг к другу в самых чудовищных сочетаниях. На одной из стен подвала он замечает знакомых ему парня и девушку, тела которых сшиты и соединены в позе, изображающей влюблённую пару. Дэрри находит лестницу из подвала. Находясь в сильнейшем шоке, он садится в машину и вместе с сестрой в спешке уезжает прочь. Они доезжают до небольшого придорожного ресторана. Выйдя из машины, они замечают возвращающийся к церкви тот самый грузовик и спешат внутрь ресторана, где просят официантку позвонить в полицию. Неожиданно начинает звонить телефон, Дэрри снимает трубку и слышит женский голос, сразу назвавший его имя и имя его сестры. Голос говорит, что Дэрри и Триш угрожает опасность и им следует ждать беды в тот момент когда они услышат песню Jeepers Creepers. Дэрри кладёт трубку.

Приезжает полиция. Дэрри допрашивают, но полицейский не верит ему. Официантка прерывает их разговор и они выходят из ресторана. Он видит, что машина открыта, а его вещи разбросаны. Официантка рассказывает, что какой- то мужчина стоял возле машины и жадно нюхал вещи. Полицейские решают ехать в заброшенную церковь, но по рации им передают, что церковь охвачена огнём. В машине Дэрри слышит по радио ту самую песню, которую он слышал по телефону в ресторане. Неизвестно откуда на крыше машины полиции появляется тот самый незнакомец, который убивает полицейских и заставляет Триш остановиться. Дэрри и Триш видят, как их преследователь поднимает отрубленную голову полицейского и зубами вырывает его язык. Они в спешке уезжают и наконец останавливаются у первого попавшегося дома, в надежде позвонить в полицию. К двери подходит старушка, у которой живёт очень много кошек, Дэрри вспоминает разговор с женщиной по телефону. Вдруг гаснет свет, животные  чувствуют опасность и хозяйка замечает, что на участке стоит не её пугало. Выйдя из дома, она стреляет в него из ружья и тот отпрыгивая, попадает к ней в дом проламывая крышу. Хозяйка возвращается в дом. Раздаётся 2 выстрела. Убийца выносит старушку и выбрасывает её. Дэрри и Триш видят перед собой ухмыляющегося монстра с серой кожей и клыками. Ребята садятся в машину, но ужасное существо уже на дороге. После нескольких неудачных попыток расправиться с монстром, Триш удаётся сбить его. Переехав его несколько раз, они уезжают по ночной дороге в поисках полиции...

В полицейском участке брата с сестрой встречает Жизелль, та самая, что звонила в ресторан. Ей было видение, в котором один из ребят кричал в темноте. Она рассказывает им историю о том, кто преследует их, о существе питающемся человеческой плотью, выходящем на охоту раз в 23 года. Существо настигает Дэрри и Триш в полицейском участке, куда они вошли, чтобы обратиться за помощью. Монстр восстанавливает потерянные конечности, съев ногу и руку одного из заключённых. Чудовище разрывает на части пытающихся противостоять ему полицейских. Затем оно ловит ребят в комнате для допроса и пытается выбрать одного из них по запаху. Разбив окно в комнате, оно расправляет сложенные за спиной крылья и уносится вместе с Дэрри куда-то далеко. Монстр убивает Дэрри, останки которого оставляет в своём новом логове на заброшенном заводе.

В ролях 

 Джина Филипс — Патриция «Триш» Дженнер
 Джастин Лонг — Дариус «Дэрри» Дженнер
 Джонатан Брек — Крипер — человекоподобный монстр, имеющий черты инопланетянина, лысая голова которого прикрыта фермерской шляпой; обладает острыми зубами и крыльями, как у летучей мыши. Персонаж предстаёт как загадочная тёмная фигура, безмолвный серийный убийца, находящийся в поиске следующей жертвы. По ходу сюжета становится понятно, что он не человек, несмотря на то, что хочет им казаться. Он поедает части человеческого тела, чтобы продолжать жить
 Айлин Бреннан — безумная женщина с кошками, в чей дом за помощью обращаются герои фильма
 Патриция Белчер — Жизелль Гэй Хартман — женщина, которая видит вещие сны; помогает полиции в поисках пропавших. Она предупреждает героев о грядущем с помощью телефонного звонка, пытаясь спасти их
 Брендон Смит — Сержант Дэвис Таббс
 Джон Бешара — Офицер Роберт Гидеон
 Авис-Мари Барнс — Офицер Наташа Вэстон
 Том Тарантини — Роуч

Производство

Сценарий

Кастинг 

По словам режиссёра и сценариста Виктора Сальвы, образ Дэрри был плохо проработан, а героиня Триш — нет. Однако всё встало на места, когда в проекте появилась Джина Филипс, которая принесла в фильм то, чего так не хватало персонажу. Кроме того, между актрисой и её партнёром Джастином Лонгом моментально возникла «химия», что помогло им достоверно сыграть брата и сестру.

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в таких городах и округах штата Флорида, как Бушнелл, Даннеллон, Лейк-Каунти, Мэрион-Каунти, Окала, Самтер-Каунти и Вайлдвуд.

Музыка

Монтаж

Удалённые сцены

Сцена после титров 

В короткой сцене после титров зрители видят как грузовик Крипера проносится по дороге на фоне заката под звук гудка.

Саундтрек 

 Main Title (1:17)
 The Truck Attacks (3:01)
 Back To The Church / The Pipe (4:14)
 Finding The Body (2:36)
 The House Of Pain (3:02)
 Trish’s Surprise (0:42)
 Trish & Darry’s Theme (1:28)
 The Truck Returns (0:38)
 The Creeper Attacks (2:13)
 Monster Mashed / The Big Flap (4:09)
 Creeper’s Tale (2:42)
 Bone Appetite (1:06)
 My Heart Goes Out (2:35)
 Creepy Crawler (1:56)
 My Brother’s Keeper (6:31)
 Jeepers Creepers (2:18)
 Here Comes The Boogey Man (2:53)
 Truck’s Horn (Bonus) (0:06)

В фильме также звучали песни:

 «Jeepers Creepers» — Paul Whiteman and his Swing Wing
 «Hush Hush Here Comes the Boogey Man» — Henry Hall and his Orchestra
 «Peek-A-Boo» — Echo 3
 «Where I’m Not» — Greg Hawks & The Tremblers
 «If Only You Were Mine» — The Two Dollar Pistols with Tift Merritt
 «Counting the Hours» — The Two Dollar Pistols with Tift Merritt
 «Voices» — Disturbed (в трейлере)

Релиз 
Премьера фильма состоялась 31 августа 2001 года. Картину показывали в 2944 кинотеатрах.

Кассовые сборы 
При бюджете в $10 млн фильм собрал в США $37 904 175, в других странах — $21 313 614; в итоге во всём мире картина собрала $59 217 789.

Картина поставила рекорд по кассовым сборам в День труда. На данный момент рекорд держит фильм «Хэллоуин 2007», а «Джиперс Криперс» находится на 5-м месте, уступив 3-е место продолжению, фильму «Джиперс Криперс 2».

Критика 
Ресурс «BBC Movies» присвоил фильму 4 звезды из пяти, назвав его «не укладывающимся в голове и жутким, умным хоррор-фильмом. Такой фильм заставляет затаить дыхание».

Награды 
 Премия «Сатурн» (2002):
 «Лучший фильм ужасов» (номинация)
 «Лучший молодой актёр или актриса» — Джастин Лонг (номинация)

 Премия «Crystal Reel Awards» (2002):
 «лучший полнометражный фильм» (победа)

 Премия «International Horror Guild» (2001):
 «Лучший фильм» (номинация)

 Премия «Sitges — Catalonian International Film Festival» (2002):
 «Лучший фильм» — Виктор Сальва (номинация)

Продолжения 
В 2003 году вышел сиквел под названием «Джиперс Криперс 2». Действие фильма происходит 3, 4 (22, 23 день Крипера) дня спустя после событий первой части, на обочине сельской дороги, где застревает школьный автобус. Крипер и Дэрри — не единственные персонажи первого фильма, появившиеся в продолжении. Актёр Том Тарантини, сыгравший роль преступника, приведённого полицейскими в участок в конце фильма, исполнил роль тренера Дуэйна Барнса во 2-й части.

Студия «MGM» официально объявила о намерениях снять третий фильм под названием «Джиперс Криперс 3», в котором в центре внимания вновь должна была оказаться Триш Дженнер, а роль Крипера вновь должен был сыграть Джонатан Брек. Виктор Сальва намеревается снять фильм по собственному сценарию. Также студия «MGM» планирует снять и четвёртый фильм, который выйдет вскоре после премьеры третьей части.

11 сентября 2015 года было объявлено, что съёмки «Джиперс Криперс 3» начнутся осенью 2016 года. Режиссёром фильма вновь станет Виктор Сальва, также в фильме снимутся некоторые актёры из первых двух частей, такие как Брендон Смит, исполнитель роли сержанта Табса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный русский сайт фильма

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2001 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы Виктора Сальвы
Фильмы о демонах
Фильмы о монстрах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2001 года
Мистические фильмы США
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы
Фильмы-слэшеры
Фильмы ужасов Германии
Фильмы Германии 2001 года